10ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (1948-1971) – denominazione della Commissione Lavoro, emigrazione e previdenza sociale del Senato della Repubblica nelle legislature dalla I alla IV della Repubblica Italiana
 10ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (1971-2022) – denominazione della Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica a partire dalla V alla XVIII della Repubblica Italiana
 10ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (2022-in corso) - denominazione della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica a partire dalla XIX legislatura della Repubblica Italiana